Го́льдберг (золотая гора) — еврейская (и редко немецкая) фамилия, а также топоним. Может означать:

Персоналии 
 Гольдберг, Абрам Моисеевич — советский экономист, статистик, доктор экономических наук.
 
 Гольдберг, Александра Иосифовна (1904—1971) — советский терапевт и гематолог, доктор медицинских наук, жена Д. И. Гольдберга.
 
 Гольдберг, Артур (Арт Руп, 1917—2022) — американский музыкальный продюсер.
 Гольдберг, Артур Джозеф (1908—1990) — американский государственный деятель, юрист, специалист по трудовому праву.
 Гольдберг, Бен Цион (1895—1972) — еврейский журналист и писатель.
 Гольдберг, Борис Финиасович (род. 1932) — писатель и журналист, сценарист, радиоведущий.
 Гольдберг, Бронислава Яковлевна (более известна как Златогорова; 1904—1995) — советская певица (контральто), народная артистка РСФСР.
 Гольдберг, Вернер (1919—2004) — солдат вермахта частично еврейского происхождения, фотомодель Третьего рейха.
 Гольдберг, Герман Александрович (?—1928) — русский издатель.
 
 Гольдберг, Давид Исаакович (1908—1982) — советский историк-японист.
 Гольдберг, Даниил Григорьевич (1902—1969) — советский невролог, доктор медицинских наук, профессор.
 Гольдберг, Даниил Исаакович (1906—1973) — советский патофизиолог и гематолог, доктор медицинских наук, ректор Томского медицинского института.
 Гольдберг, Дебора Осиповна — советский химик-органик.
 Гольдберг, Евгений Данилович (1933—2008) — советский и российский фармаколог, сын Д. И. Гольдберга.
 Гольдберг, Иоганн Готлиб (1727—1756) — немецкий пианист.
 Гольдберг, Исаак Григорьевич (1884—1939) — русский писатель и критик, политический деятель.
 Гольдберг, Исай Соломонович (род. 1929) — советский и австралийский учёный-геолог и изобретатель.
 Гольдберг, Иче (איטשע גאָלדבערג‎, 1904—2006) — американский журналист, публицист, педагог на идише.
 Гольдберг, Леа (1911—1970) — израильская поэтесса, литературовед и критик.
 Гольдберг, Лев Адольфович (литературный псевдоним Озеров, 1914—1996) — русский советский поэт и переводчик, критик, литературовед.
 Гольдберг, Леонид Исаакович (1937—2019) — начальник Неклиновской лётной школы, заслуженный учитель РФ.
 Гольдберг, Лейб (1892—1955) — еврейский публицист и переводчик.
 Гольдберг, Менахем (более известен под фамилией Борейшо; 1878—1949) — еврейский поэт, эссеист и журналист.
 Гольдберг, Моисей Лейбович (известный как Михаил Львович Златогоров, 1909—1968) — русский советский писатель, журналист, военный корреспондент.
 Гольдберг, Моисей Вольф (1905—1964) — швейцарско-американский химик.
 Гольдберг, Наум Абрамович (1909—1964) — инженер и учёный, организатор промышленного производства.
 Гольдберг, Николай Максимович (1891—1961) — востоковед-индолог, историк.
 Гольдберг, Павел Самойлович (псевдоним Златогоров, 1907—1969) — оперный режиссёр.
 Гольдберг, Рафаэль Соломонович (Гольдберг-Гуревич; род. 1938) — российский журналист, редактор и краевед.
 Гольдберг, Самуил-Шлоим Липманович (известен как Семён Иванович Златогоров; 1873—1931) — русский и советский микробиолог, эпидемиолог и инфекционист.
 Гольдберг, Татьяна Семёновна (псевдоним Таисия Златогорова, 1912—1950) — советская сценаристка, драматург, актриса, дочь С. И. Гольдберга.
 Гольдберг, Эмануэль (1881—1970) — немецкий и израильский физик, изобретатель.
 Гольдберг, Эстер Аврамовна (1915—дата смерти неизвестна) — советская шахматистка.
 Гольдберг, Эстер Яковлевна (Гессен, 1923—2014) — переводчица и редактор.
 Гольдберг, Эфраим Оуэн (известный под псевдонимом Фрэнк Гери, род. 1929) — канадско-американский архитектор.
 Гольдберг, Юрий Аронович (1939—2011) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук.

Составная фамилия 

 Вайфе-Гольдберг, Мария Соломоновна (Рабинович; 1892—1985) — американская писательница, дочь писателя Шолом-Алейхема.

Топоним 
 Гольдберг, ныне Злоторыя — город в Польше.
 Гольдберг — город в Германии.

См. также 
 
 Гольберг